Bedford es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Bedford (Pensilvania)
 Condado de Bedford (Tennessee)
 Condado de Bedford (Virginia)